Инструкцията е форма на предаване на информация, която е едновременно заповед и обяснение, за това, как действие, поведение, метод или задача да бъде започната, завършена, ръководена или изпълнена.

Вижте също команда.

Инструкция може да се отнася за:

 Обучение – Понякога учителите са наричани инструктори.
 Машинна инструкция - Това е кратка команда, която предизвиква изпълнението на единична операция от процесора в дадена компютърна архитектура.
 Инструкция (група) - Рок група от Ню Йорк носеща името инструкция.